En , Murowaniec désigne :

de la voïvodie de Grande-Pologne
 Murowaniec est un village de la gmina Koźminek,
 Murowaniec est un village de la gmina Szczytniki.

de la voïvodie de Couïavie-Poméranie
 Murowaniec est un village. 

de la voïvodie de Mazovie
 Murowaniec est un village.

de la voïvodie de Poméranie
 Murowaniec est un village.